Pago kan syfta på:

 Pago (företag) – ett österrikiskt företag

Geografi

Kroatien 

 Otok Pag – ö, Zadars län, 
 Pag (stad) – ort, Zadars län, 

Robotskapade Kroatienförgreningar